Blanquer ist der Familienname folgender Personen:

 Amando Blanquer Ponsoda (1935–2005), spanischer Komponist
 Jean-Michel Blanquer (* 1964), französischer Politiker
 Rafael Blanquer (* 1945), spanischer Weitspringer